Kangerlussua bezeichnet:
 Kangerlussua (Bucht, Kangaatsiaq), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Kangerlussua (Bucht, Aamat), Bucht im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Kangerlussua (Bucht, Umiivik), Bucht im Distrikt Qasigiannguit, Grönland